Дютьково (ранее Дюдьково) — бывшее село, а с 2003 года — микрорайон города Звенигорода, расположенный на северо-западе города, на реке Сторожке. Включено в состав города в 2003 году, до этого село входило в Одинцовский район.

История 
Село древнее, появилось еще в XIV веке. Названо по фамилии владельца Федора Дюдки. В документах впервые упоминается в 1558 году. В девятнадцатом веке в селе некоторое время действовала ткацкая фабрика. После закрытия ткацкой фабрики Дютьково становится дачным местом, здесь бывают художники Левитан, Саврасов. Часто приезжал в гости Чехов. К Танееву, снимавшему в деревне дачу, наведывается музыкальная элита.

После революции в селе особенно ничего не происходило. Рядом прошла окружная железная дорога, станцию по ошибке назвали Дюдьково. Сейчас Дютьково — это дачное место, круглогодично здесь живут, главным образом, пенсионеры.

Достопримечательности 
 Музей Танеева
 Дореволюционные дачные домики
 ООПТ Долина реки Сторожки

Ссылки 
 Прогулка по Дютьково

Примечания 

Микрорайоны Звенигорода
Населённые пункты, упразднённые в 2003 году
Исчезнувшие населённые пункты Московской области
Населённые пункты по алфавиту